Klaus Kandt (* 1960), chef de la police à Berlin (de)
 Richard Kandt (1867, Posen  1918, Nuremberg), un médecin et explorateur allemand
 Susanne Kandt-Horn (1914–1996), peintre, graphiste et lithographe allemand (de)

 l'Astrild de Kandt (), une espèce de passereaux appartenant à la famille des Estrildidae

Voir aussi 
 Kant (homonymie)
 Kand
Patronyme allemand